Tortuga, terme espagnol signifiant tortue, peut désigner :
 Tortuga (île du Mexique), une île du Mexique dans le golfe de Californie, en Basse-Californie ;
 Île Tortuga, une île d'Équateur, dans les îles Galápagos ;
 , une île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien ;
 Parc national de Dry Tortugas, un parc national des États-Unis, en Floride.

Voir aussi